Дмитрий Кортава:
 Кортава, Дмитрий Варламович (1935—1991) — актёр и режиссёр.
 Кортава, Дмитрий Гивиевич (род. 1990) — футболист.